Monistròu de Lèir (en francès Monistrol-sur-Loire) és un municipi francès del departament de l'Alt Loira, a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps.

Demografia

Referències 

Municipis de l'Alt Loira